Grönskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Grönskär (Vårdö, Åland), ö, Åland, 
 Grönskär, Raseborg, Nyland,

Sverige 

 Grönskär, ö och fyr i Djurö socken, Värmdö kommun, Stockholms län,

Se även 
, svensk minsvepare.